Mistrzostwa świata w pięcioboju nowoczesnym organizowane są co roku przez Międzynarodową Unię Pięcioboju Nowoczesnego. Pierwsza edycja mężczyzn odbyła się w 1949 roku w Sztokholmie, natomiast kobiety przystąpiły do rywalizacji w tych zawodach w 1981 roku. Rywalizacja toczyła się w konkurencji indywidualnej i drużynowej. Do 1996 roku mistrzostwa nie były rozgrywane w lata olimpijskie. Sztafety weszły w program mistrzostw w 1989 roku u mężczyzn, a u kobiet dwa lata później. W 1954 roku wprowadzono tabele punktacji, która wyeliminowała sumowanie poszczególnych miejsce, jak to miało miejsce przed tą zmianą.

Edycje 

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mistrzostwa świata juniorów

Bibliografia 
 Mistrzostwa świata w pięcioboju nowoczesnym na stronie gbrathletics 
 Lista mistrzostw świata juniorów

Przypisy 

Mistrzostwa świata w sporcie
Pięciobój nowoczesny